Marco Sempronio Tuditano, console romano nel 240  a.C..
Publio Sempronio Tuditano, console romano III secolo a.C. che combatté contro Annibale.
Marco Sempronio Tuditano, console romano nel 185 a.C. che combatté in Liguria.
Gaio Sempronio Tuditano, console romano nel 129 a.C. che combatté in Illiria.